Сулама () — фамилия. Известные носители:

 Сулама, Абдулай (1979—2017) — буркинийский футболист, вратарь.
 Сулама, Аиссата (род. 1979) — буркинийская легкоатлетка.